Hett. kan som auktorsförkortning betyda:

 Wilbert Hetterscheid
 Wilbert Leonard Anna Hetterscheid

Robotskapade auktorsförkortningar